Флаг муниципального образования Ленингра́дский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 августа 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1544.

Описание 
«Прямоугольное пурпурное полотнище с отношением сторон 2:3, несущее посреди полотнища изображение скачущего всадника (к древку) на восстающем серебряном коне с пикой у стремени. На полотнище вдоль нижнего края помещён узкий лазоревый (синий, голубой), тонко окаймлённый серебром, пониженный пояс, символизирующий реку Сосыку».

Обоснование символики 
Основной фигурой флага района является всадник, сидящий на восстающем серебряном коне с пикой у стремени, символизирующий казачество, прибывшее из Запорожья (города Умани). Узкий лазоревый (синий, голубой), тонко окаймлённый серебром пониженный пояс, символизирует реку Сосыку, вдоль которой поселились казаки и обосновали Уманский курень.

Пурпурный (малиновый) цвет является определяющим цветом Запорожского и Кубанского казачества, используется как основной цвет полотнища — цвет достоинства, славы, почёта и величия.

Лазоревый цвет — цвет красоты, преданности, истины, добродетели.

Серебряный цвет — цвет совершенства, благородства, взаимного сотрудничества, мира.

Золотой цвет — цвет высшей ценности, богатства, великодушия, силы.

Чёрный цвет — цвет благоразумия, скромности и вечности бытия.

См. также

Примечания